Alexander Gordon-Lennox (1825-1892) – politico e militare inglese
 Alexander Gordon-Lennox (1911-1987) – ammiraglio scozzese
 Bernard Gordon-Lennox – militare britannico
 Charles Gordon-Lennox, V duca di Richmond – nobile inglese
 Charles Gordon-Lennox, VI duca di Richmond – nobile e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, VII duca di Richmond – nobile e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, VIII duca di Richmond – nobile, militare e politico britannico
 Charles Gordon-Lennox, X duca di Richmond – pari britannico
 Charles Gordon-Lennox, XI duca di Richmond – pari britannico
 Frederick Gordon-Lennox, IX duca di Richmond – nobile, politico e pilota automobilistico britannico
 George Gordon-Lennox – politico inglese
 Helen Gordon-Lennox – nobildonna britannica
 Henry Charles George Gordon-Lennox – politico inglese
 Ivy Gordon-Lennox – nobildonna inglese
 Nicholas Gordon-Lennox – diplomatico britannico